Arcibiskupské gymnázium je jméno, které používají některá církevní gymnázia zřizovaná arcibiskupstvím. 

současná
V České republice v současné době existují 2 takováto gymnázia:
 Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži
 Arcibiskupské gymnázium v Praze

Na Slovensku:
 Arcibiskupské gymnázium Trnava

V Německu:
 Erzbischöfliches Gymnasium Marienberg

V Rakousku:
 Erzbischöfliches Gymnasium Hollabrunn

Zaniklá
 Arcibiskupské gymnázium Praha-Bubeneč

Související články 
 Biskupské gymnázium